Az 1934-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 8. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Cracovia, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1934
Lengyel 1